Электрический звонок — электромеханическое устройство, производящее звук от удара молоточка по колоколу. Также к нему относится:

 Оксфордский электрический звонок — экспериментальный электрический звонок, созданный в 1840 году